Mohammed Abubakari (Kumasi, 15 de fevereiro de 1986) é um futebolista profissional ganês do PAOK, da Grécia, atualmente em empréstimo para o Panserraikos FC.

Ligações externas 
 

Futebolistas do Gana
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do Levadiakos FC
Futebolistas do Panserraikos 1964 FC
Futebolistas do BK Häcken